Cedar Rapids (Iowa), een stad in de Amerikaanse staat Iowa
Cedar Rapids (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Cedar Rapids (film), een film uit 2011